Die Liste der Fahnenträger der französischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger französischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger

Statistik

Siehe auch 
 Olympische Geschichte Frankreichs

Einzelnachweise 

Frankreich
Fahnentraeger